Hosejnije-je Maszkur
 Hosejnije-je Mir Szenan
 Hosejnije-je Olja